Alliku kan syfta på följande platser:

Estland 

 Türi-Alliku, ort, Järva län, Türi vald, 
 Alliku (ort i Estland), Harju län, Saue vald, 

Robotskapade Estlandförgreningar